CEG steht für:
 Carmina epigraphica Graeca, eine zweibändige Publikation von Peter Allan Hansen
 Chemins de fer électriques de la Gruyère, ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft
 Christian-Ernst-Gymnasium in Erlangen
 Crefelder Eisenbahn-Gesellschaft, ehemaliges deutsches Verkehrsunternehmen
 Hawarden Airport (IATA-Code), walisischer Flughafen
 Customer Experience Guidelines

Abkürzung